«Музыка из другой комнаты» () — американская комедийная мелодрама 1998 года.

Сюжет 

Пятилетний Дэнни вместе с отцом, военным медиком, приходит в гости к Суонам. Неожиданно у хозяйки (Грейс) начинаются роды, которые вынужден принять его подвыпивший отец. Дэнни, случайно оказавшийся в комнате, ему помогает — снимает пуповину, обвившуюся вокруг шеи новорождённой Анны. Дэнни говорит, что женится на ней, и 25 лет спустя, вновь встретив её, считает, что это не что иное, как судьба. Но ему придётся убедить в этом Анну, уже помолвленную с другим (Эриком)…

В ролях 

 Джуд Лоу — Дэнни Ковальски
 Гретхен Мол — Анна Суон
 Дженнифер Тилли — Нина Суон
 Марта Плимптон — Карен Суон
 Бренда Блетин — Грейс Суон
 Джон Тенни — Эрик
 Джереми Пивен — Билли Суон
 Джо Пихлер — Билли в детстве
 Брюс Джарчоу — Ричард Суон
 Джейн Адамс — Айрин Суон
 Кевин Килнер — Хэнк Ковальски
 Джудит Малина — Клэр Кламмер
 Ян Рубеш — Луис Кламмер

Музыка 

В фильме звучала песня «Truly Madly Deeply» из репертуара Savage Garden и «Day After Day», написанная Джулианом Ленноном и Марком Спайро в исполнении Джулиана Леннона.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1998 года
Романтические комедийные фильмы 1990-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы Orion Pictures